Kvalifikace mužské dvouhry ve Wimbledonu 2018 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Konala se mezi 25. až 28. červnem 2018 na travnatých dvorcích areálu Bank of England Sports Ground londýnského předměstí Roehampton.

Kvalifikace se účastnilo sto dvacet osm hráčů, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo dvacet tři do navazujícího mužského singlu, šestnáct řádně a sedm jako tzv. šťastní poražení. Úvodní dvě kola byla hrána na dva vítězné sety, rozhodující kvalifikační kolo pak probíhalo na tři vítězné sady.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2018